Список первых леди Турции включает жён президентов Турецкой Республики с 1923 года.

См. также 

 Турция
 Список президентов Турции
 Первая леди

Ссылки 

 

Первые леди
Турция